Der verflixte Hexe (Originaltitel: La Bruixa Avorrida) ist eine spanische Zeichentrickserie, die zwischen 1998 und 1999 produziert wurde.

Handlung 
Die verflixte Hexe ist ganz anders als ihre alten Verwandten. So hat ihr Zauberbesen einen Düsenantrieb, mit dem sie durch die Luft reist, und ohne Handy verlässt sie nicht das Haus. Zusammen mit ihren Freunden erlebt sie viele Abenteuer auf ihren Reisen durch die verschiedensten Orte.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 1998 und 1999 in Spanien produziert. Dabei sind 52 Folgen entstanden.
Die deutsche Erstausstrahlung fand am 4. September 2000 auf KI.KA statt. Weitere Ausstrahlungen im deutschsprachigen Raum erfolgten auf Das Erste, NDR, Hr-fernsehen und ORF eins.

Episodenliste

Weblinks 
 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie (Spanien)
Fernsehserie der 1990er Jahre
Trickfigur